Firuzabad kan syfta på följande platser:

Iran 

 Fīrūzābād (ort), Lorestan, 
 Fīrūzābād (kommunhuvudort), Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar